Lúčka

Lúčka est un village du district de Levoča 
Lúčka est un village du district de Rožňava 
Lúčka est un village du district de Sabinov 
Lúčka est un village du district de Svidník